Лофицкое — село в Богучарском районе Воронежской области.

Административный центр Поповского сельского поселения.

География 
Расположено в восьми километрах к западу от города Богучар, на правом берегу реки Богучарка.

Улицы 
 ул. Киевская,
 ул. Комсомольская,
 ул. Ленина,
 ул. Новая,
 ул. Терешковой,
 пер. Колхозный.

Население

История 
Возникло в середине XVIII века, названо по фамилии сотника Лофицкого.

Известные люди 
 Асланова, Мария Илларионовна — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/bogucharskij-district/selo-lofitskoe.html село Лофицкое — Воронежский Гид]

Населённые пункты Богучарского района